Николай Архипович Голяков (; ) — советский футболист и тренер, Мастер спорта СССР (1952).

Футбольная биография

Карьера игрока 
Родился Николай Голяков на Донбассе, в небольшом городке Дружковка. Там же проводил немало времени в дворовых футбольных баталиях. Но беззаботное детство было прервано войной. Пятнадцатилетним подростком Николай ушёл на фронт, воевал, закончив свой боевой путь на территории Румынии. Будучи военнослужащим, продолжал играть в футбол за различные армейские команды, а в начале 1947 года получил приглашение в команду мастеров киевского Дома офицеров. В 1951 году, Голякова и его одноклубника Виталия Голубева приглашают в киевское «Динамо». Стартовый матч чемпионата страны динамовцы начали с поражения. Недовольный игрой линии защиты, старший тренер киевлян Олег Ошенков, на следующий поединок против ЦДКА, выставил в стартовом составе команды дебютанта Голякова. Вместе с ним в обороне играли Виталий Голубев и Абрам Лерман. Николай сыграл надёжно, впоследствии проведя без замен все матчи до конца чемпионата. Его партнёр по команде, защитник Пётр Тищенко, так охарактеризовал игру своего одноклубника:

В начале 1952 года, Николай Голяков, был призван в сборную СССР, проводившую подготовку к Олимпиаде в Хельсинки. Но так удачно начавшаяся складываться футбольная карьера, была омрачена травмой, полученной защитником в столкновении с московским динамовцем Василием Трофимовым. В результате, почти весь сезон, ставшим «серебряным» для киевлян, довелось пропустить, защитник принял участие только в 4 поединках, что было недостаточно для получения медалей.

Так и не оправившись от травм, в 1953 году, Николай покинул киевское «Динамо», перебравшись в «Локомотив» из Харькова. Но практически весь сезон пришлось заниматься лечением. Голяков долгое время проводил в московском госпитале, где проходил курс лечения вместе со знаменитым форвардом Всеволодом Бобровым. Восстановившись после травмы, Николай наконец-то провёл полноценный сезон в составе харьковской команды. В 1955 году защитник вернулся в Киев, где в течение четырёх лет выступал за армейскую команду. Заканчивал свою игровую карьеру опытный защитник в одесском «Черноморце», за который на протяжении двух сезонов провёл 50 поединков.

Карьера тренера 
Завершив игровую карьеру, Николай Голяков стал помощником старшего тренера «Черноморца» Анатолия Зубрицкого. И уже в своём первом сезоне, в новом для себя качестве, был причастен к успеху одесской команды, в 1961 году ставшей победительницей зонального турнира класса «Б» и чемпионом УССР. В 1963 году возглавил херсонский «Строитель», с которым по итогам сезона занял 8 место среди шестнадцати команд второй зоны класса «Б». В 1965 году команда мастеров была передана на баланс Херсонскому отделению Одесской железной дороги и получила новое название — «Локомотив». Руководить коллективом остался Голяков, дважды, в 1963 и 1965 годах побеждавший с херсонской командой на первенство области, но в чемпионате СССР класса «Б», команда выглядела не так уверенно и по окончании сезона тренер покинул коллектив. В 1966 году Николай Архипович входил в тренерский штаб возглавлявшего хмельницкое «Динамо» Евгения Лемешко. В 1970 году был назначен старшим тренером команды «Авангард» (Жёлтые Воды), но в июле оставил свой пост. В начале сезона 1973 года, работал помощником заслуженного тренера Узбекской ССР Вадима Кириченко в херсонском «Локомотиве».

Источник 
Николай Голяков — из когорты, возрождавших «Динамо» // Официальный журнал ФК «Динамо» (Киев). — 2005, июнь. — № 3 (20). — с. 58-62

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные тренеры по алфавиту
Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Локомотив» Харьков
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Кристалл» Херсон
Тренеры ФК «Авангард» Жёлтые Воды
Мастера спорта СССР